Plankmühle ist der Ortsname von

 Plankmühle (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Plankmühle (Schmiechen), Ortsteil der Gemeinde Schmiechen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern